Санта Марија дела Салуте (-{Santa Maria della Salute}-) може бити:

 , црква у Венецији, Италија
 -{Santa Maria della Salute}- (песма), песма српског песника Лазе Костића
 -{Santa Maria della Salute}- (филм), српски филм из 2016.
 -{Santa Maria della Salute}- (ТВ серија), српска ТВ серија из 2017.

Види још 
 Санта Марија (вишезначна одредница)